Per Tocqueville si può intendere:

I comuni francesi con questo nome,

 Tocqueville – Eure
 Tocqueville – Manica
 Alexis de Tocqueville, intellettuale francese autore dell'opera La democrazia in America